Dit is een lijst van tunnels op de Faeröer, een autonoom gebied binnen het Koninkrijk Denemarken.

Tunnels

Toekomstige tunnels 

Deze lijst is mogelijk niet compleet.

 
Faeröer
Tunnels